Jarama steht für:
 Jarama, Nebenfluss des Tajo in Spanien
 Jarama (Ruanda), Ort im Ngoma District, Ostprovinz (Ruanda), Ruanda
 Circuito del Jarama, spanische Rennstrecke
 Jarama (Automarke), ehemalige brasilianische Automarke
 Lamborghini Jarama, italienisches Auto